Colin Hanks (1977), Amerikaans acteur
 Sam Hanks (1914-1994), Amerikaans autocoureur
 Tom Hanks (1956), Amerikaans acteur en regisseur